Bruno Bischofberger (1940-), marchand d'art suisse
 Ivo Bischofberger (1958-), homme politique suisse
 Marc Bischofberger (1991-), skieur acrobatique suisse